"Colli" pode ser:

 Colli del Tronto, comuna italiana das Marcas
 Colli a Volturno, comuna italiana do Molise
 Colli sul Velino, comuna italiana do Lácio
 Colognola ai Colli, comuna italiana do Vêneto
 Colli Euganei

Desambiguações de topônimos